Chambonas est un nom propre qui peut désigner :

 une commune de l'Ardèche
 une famille française
 un château
 un ministre de Louis XVI
 un haut fonctionnaire français, notamment adjoint au chef de la DGSE, puis ambassadeur de France en Colombie et en Angola